Autostrada A28 (Francja)
 Autostrada A28 (Holandia)
 Autostrada A28 (Niemcy)
 Autostrada A28 (Portugalia)
 Autostrada A28 (Włochy)